Eberhard Schulze ist der Name folgender Personen:
* Eberhard Schulze (Agrarwissenschaftler) (* 1940), deutscher Agrarwissenschaftler
 Eberhard Schulze (Kulturwissenschaftler) (1951–2019), deutscher Kulturwissenschaftler

Siehe auch:
 Eberhard Schulz